Weldon (Califòrnia)
 Weldon (Carolina del Nord)
 Weldon (Illinois)
 Weldon (Iowa)
 South Weldon, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Weldon Spring, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Weldon Spring Heights, població dels Estats Units a l'estat de Missouri